Feldwegbrücke steht für:
    Feldwegbrücke (Herford)
    Feldwegbrücke (Neugattersleben)